Ekman kan syfta på:

 AB Ekmans Mekaniska Snickerifabrik – tidigare träindustriföretag i Stockholm
 Ekman & Co. – handelsföretag i Göteborg, grundat 1802
 Hagström & Ekman – arkitekbyrå i Stockholm
 John Ekman (bogserbåt) – en svensk bogserbåt stationerad i Lugnvik
 Regeringen Ekman I – en svensk regering som bildades av Frisinnade folkpartiet och Sveriges liberala parti 1926–1928
 Regeringen Ekman II – en svensk regering 1930–1932
 Än en gång Gösta Ekman – svensk kortfilm från 1940
 En liten bok om Hasse: Hasse Ekman som filmregissör – biografi från 1993
 Från Gösta Ekman till Gösta Ekman: en bok om Hasse, far och son – biografi från 1982
 Gösta Ekman-stipendiet – ett stipendium som instiftades till minnet av skådespelaren och teaterchefen Gösta Ekman 1938
 9265 Ekman − en asteroid i huvudbältet

Personer
 Ekman – ett efternamn samt personer med namnet
 Ekman (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning

Släkter
 Ekman (släkter) –  ett efternamn som innehas av många släkter
 Ekman från Göteborg – en stor handelssläkt
 Ekman (skådespelarsläkt) – en svensk skådespelarsläkt